Orlando furioso – poema di Ludovico Ariosto
Orlando furioso – dramma per musica del compositore Giovanni Alberto Ristori (1713), poi ampiamente rimaneggiato da Antonio Vivaldi (1714), su libretto di Grazio Braccioli, tratto dal poema dell'Ariosto
Orlando – dramma per musica del compositore Antonio Vivaldi (1727) sul libretto del Braccioli rimaneggiato da anonimo, più noto in epoca moderna come Orlando furioso, ma musicalmente del tutto diverso dal precedente
Orlando furioso – spettacolo teatrale del 1969 diretto da Luca Ronconi
Orlando furioso – sceneggiato televisivo del 1975 ispirato all'omonimo spettacolo teatrale del 1969, per la regia dello stesso Luca Ronconi
Orlando furioso – gioco di ruolo di Andrea Angiolino e Gianluca Meluzzi, pubblicato nel 1993 dal Comune di Roma.